Ivan Božović ist der Name folgender Personen:

* Ivan Božović (Physiker) (* 1947), serbischer Physiker 
 Ivan Božović (Fußballspieler) (* 1990), serbischer Fußballspieler